Mafia (jogo de salão)
 Mafia (jogo eletrônico)